El término Mirni (Ми́рный) puede referirse a:

Personas 

 Maxim Mirny (n. 1977), tenista bielorruso.
 Óleg Pávlovich Mirni (n. 1963), futbolista ruso.
 Panas Mirni (1849-1920), seudónimo del escritor ucraniano A. Y. Rúdchenko.

Lugares

Antártida 

 Base Mirni, una estación científica rusa.
 Península de Mirni, en la que se encuentra la base Mirni.
 Pico Mirni, montaña en la isla Rothschild.

Kazajistán 

 Mirni (Zhambyl, Kazajistán), posiólok de la provincia de Zhambyl.

Rusia 

 Mirni (Krasnogvardéiskoye, Adiguesia), posiólok del raión de Krasnogvardéiskoye.
 Mirni (Maikop, Adiguesia), posiólok del raión de Maikop.
 Mirni (óblast de Arcángel), ciudad del óblast de Arcángel.
 Mirni (Kónosha, Arcángel), posiólok del raión de Kónosha, óblast de Arcángel.
 Mirni (Niándoma, Arcángel), posiólok del raión de Niándoma, óblast de Arcángel.
 Mirni (Ustia, Arcángel), posiólok del raión de Ustia, óblast de Arcángel.
 Mirni (Briansk), posiólok del raión de Briansk, óblast de Briansk.
 Mirni (Gordéyevka, Briansk), asentamiento de tipo urbano del raión de Gordéyevka, óblast de Briansk.
 Mirni (Kletniá, Briansk), posiólok del raión de Kletniá, óblast de Briansk.
 Mirni (Komárichi, Briansk), posiólok del raión de Komárichi, óblast de Briansk.
 Mirni (Starodub, Briansk), posiólok del raión de Starodub, óblast de Briansk.
 Mirni (Trubchevsk, Briansk), posiólok del raión de Trubchevsk, óblast de Briansk.
 Mirni (Shelkovskaya, Chechenia), selo del raión de Shelkovskaya, Chechenia.
 Mirni (Úiskoye, Cheliábinsk), posiólok del raión de Úiskoye, óblast de Cheliábinsk.
 Mirni (Orichi, Kírov), asentamiento de tipo urbano del raión de Orichi, óblast de Kírov.
 Mirni (Troitsko-Pechorsk, Komi), asentamiento de tipo urbano en el raión de Troitsko-Pechorsk, república Komi.
 Mirni (Beloréchensk, Krasnodar), posiólok del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar.
 Mirni (Goriachi Kliuch, Krasnodar), posiólok del ókrug urbano de Goriachi Kliuch, krai de Krasnodar.
 Mirni (Gulkévichi, Krasnodar), posiólok del raión de Gulkévichi, krai de Krasnodar.
 Mirni (Kalíninskaya, Krasnodar), posiólok del raión de Kalíninskaya, krai de Krasnodar.
 Mirni (Korenovsk, Krasnodar), posiólok del raión de Korenovsk, krai de Krasnodar.
 Mirni (Krasnoarméiskaya, Krasnodar), posiólok del raión de Krasnoarméiskaya, krai de Krasnodar.
 Mirni (Kushchóvskaya, Krasnodar), posiólok del raión de Kushchóvskaya, krai de Krasnodar.
 Mirni (Novopokróvskaya, Krasnodar), posiólok del raión de Novopokróvskaya, krai de Krasnodar.
 Mirni (Séverskaya, Krasnodar), posiólok del raión de Séverskaya, krai de Krasnodar
 Mirni (Sochi, Krasnodar), posiólok de la ciudad-balneario de Soch, krai de Krasnodar.
 Mirni (Staromínskaya, Krasnodar), jútor del raión de Starominskaya, krai de Krasnodar.
 Mirni (Tbilískaya, Krasnodar), posiólok del raión de Tbilískaya, krai de Krasnodar.
 Mirni (Tijoretsk, Krasnodar), posiólok del raión de Tijoretsk, krai de Krasnodar.
 Mirni (Timashovsk, Krasnodar), jútor del raión de Timashovsk, krai de Krasnodar.
 Mirni (Yeisk, Krasnodar), posiólok del raión de Yeisk, krai de Krasnodar.
 Mirni (Liúbertsy, Moscú), posiólok del raión de Liúbertsy, óblast de Moscú.
 Mirni (Sérpujov, Moscú), posiólok del raión de Sérpujov, óblast de Moscú.
 Mirni (Bogorodsk, Nizhni Nóvgorod), posiólok del raión de Bogorodsk, óblast de Nizhni Nóvgorod.
 Mirni (Varnávino, Nizhni Nóvgorod), posiólok del raión de Varnávino, óblast de Nizhni Nóvgorod.
 Mirni (Voskresénskoye, Nizhni Nóvgorod), posiólok del raión de Voskresénskoye, óblast de Nizhni Nóvgorod.
 Mirni (Jolm, Nóvgorod), posiólok del raión de Jolm, óblast de Nóvgorod.
 Mirni (Orsk, Oremburgo), posiólok del raión de Orsk, óblast de Oremburgo.
 Mirni (Aleksándrovka, Oremburgo), posiólok del raión de Alexándrovka, óblast de Oremburgo.
 Mirni (Kromy, Oriol), posiólok del raión de Kromy, óblast de Oriol.
 Mirni (Nadézhninski, Primorie), posiólok del raión Nadézhninski, krai de Primorie.
 Mirni (Dubovskoye, Rostov), jútor del raión de Dubovskoye del óblast de Rostov.
 Mirni (Yegorlykskaya, Rostov), jútor del raión de Yegorlykskaya del óblast de Rostov.
 Mirni, ciudad de la república de Sajá.
 Mirni (Krasni Yar, Samara), asentamiento de tipo urbano del raión de Krasni Yar del óblast de Samara.
 Mirni (Predgorni, Stávropol), selo del raión Predgorni del krai de Stávropol.
 Mirni (Privolzhski, Tartaristán), asentamiento de tipo urbano del raión Privolzhski, en la república de Tartaristán.
 Mirni (Torzhok, Tver), posiólok del raión de Torzhok del óblast de Tver.
 Mirni (Tomsk), posiólok del raión de Tomsk del óblast de Tomsk.
 Mirni (Efrémov, Tula), posiólok del raión de Efrémov del óblast de Tula.
 Mirni (Udmurtia), localidad del raión de Zabliánovo de la república de Udmurtia.
 Mirni (Uliánovsk), asentamiento de tipo urbano del óblast de Uliánovsk.
 Mirni (Vladímir), posiólok del raión de Kámeshkovo del óblast de Vladímir.
 Mirni (Vólogda), posiólok del raión de Vytegra del óblast de Vólogda.
 Mirni (Yakutia), ciudad de la república de Yakutia.

Ucrania 

 Mirni (Ucrania), asentamiento de tipo urbano de la república de Crimea.

Otros 

 Mirni (corbeta), buque de la Armada Imperial Rusa.
 Escarpe Mirni, un accidente geográfico en el planeta Mercurio.
 Mina de diamantes Mir, en Rusia, también llamada mina Mirny.